Die Abkürzung ELCA steht für:
 ELCA Informatik, ein unabhängiges Software-Haus in der Schweiz
 European Landscape Contractors Association, die europäische Vereinigung des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus
 Extraneous Light Check and Avoid, eine Funktion in Sicherheitsvorhängen
 Evangelisch-Lutherische Kirche in Amerika, eine evangelische Kirche in den USA

ELCA